Een verkeersweg:
N492 (Frankrijk)
N492 (Nederland), zie Provinciale weg 492